Сілвейра () — португальська власна назва.

Особи 
 Маркос Роберто Сілвейра Реїс — бразильський футболіст. 
 Жуан Сілвейра дос Сантос — бразильський футболіст.
 Жозе Мозіню-да-Сілвейра — португальський міністр.

Топоніми

Сілвейра — парафія.